Попис становништва општине Вуковар по насељеним местима, 1991. 

Општина Вуковар

 површина: 606 -{km²}-
 бр. становника: 84.189
 бр. насељених места: 29

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина 

Вуковар
Историја Вуковара